«Посредник» () — кинофильм режиссёра Джозефа Лоузи, вышедший на экраны в 1971 году. Экранизация одноимённого романа Л. П. Хартли. Фильм был удостоен приза «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и других наград.

Сюжет 
Англия, лето 1900 года. 12-летний Лео гостит у своего одноклассника Маркуса Модсли в его загородном доме в Норфолке. Там он знакомится с Мэриан, старшей сестрой Маркуса. Она помолвлена с богатым и знатным Хью Тримингемом. Однажды Мэриан просит Лео отнести послание Тэду Бёрджесу, фермеру, с которым у неё тайный роман. Лео в замешательстве: он не хочет лгать Хью, но в то же время не может отказать и Мэриан.

В ролях

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Экранизации романов Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1971 года
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна